Sanssouci (von französisch sans souci „ohne Sorge“) steht für:
 Schloss Sanssouci, ehemalige Sommerresidenz Friedrichs II. in Potsdam
 Park Sanssouci, Parkanlage in Potsdam  
 Sanssouci (Kummerfrey), ehemaliges Palais in Polen
 Sanssouci (Balve), Weiler von Volkringhausen in der Stadt Balve, Nordrhein-Westfalen
 Sanssouci Verlag, München
 Villa Sanssouci, Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Sanssouci in Leipzig, siehe Odeon (Leipzig)
 Sanssouci, Schiff, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Sanssouci
 Sanssouci, Film, Teil 3 von Fridericus Rex (1921/22)

 Sans Souci steht für:
 Sans Souci, Palais auf Haiti
 Sans Souci (Arkansas), Ort in den USA
 Sans Souci (Florida), Ort in den USA
 Sans Souci (Michigan), Ort in den USA
 Sans Souci (North Carolina), Ort in den USA
 Sans Souci (South Carolina), Ort in den USA
 Sans Souci Beach, Michigan, Ort in den USA
 Sans Souci, Schiff, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Sanssouci

 Matthieu Matondo Mateya, alias „Sans Souci“, kongolesischer Comedian und Chef der Theatertruppe Sans Souci
 Sans Soucis (St. Lucia), Stadtviertel von Castries, St. Lucia
 Sans Souci, Quartier von Lyon
 Sans Souci, Station der Métro Lyon

Siehe auch:
 Villa Sanssoucie
 Emery J. San Souci
 Sorgenfrei
 Der französische Namen des Films Laurel und Hardy: Die Teufelsbrüder: „Les Sans-soucis“, Film von George Marshall und Ray McCarey von 1932.